Further Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Further Bach (Pfettrach), rechter Zufluss der Pfettrach bei der Neumühle, Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Further Bach (Triesting), rechter Zufluss der Triesting in Weissenbach an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich